Wannes Raps, een roman van Ernest Claes
 Wannes Raps, een Vlaamse folkgroep, genoemd naar de roman.